Ælfstan ist der Name folgender Personen:
Ælfstan (London), Bischof
Ælfstan (Ramsbury), Bischof
Ælfstan (Rochester), Bischof